A bomboca ou beijinho, como é conhecido em Portugal, é um doce típico alemão semelhante a um bombom. Trata-se de um doce com uma cobertura fina de chocolate, recheio de merengue italiano com uma bolacha doce por base.

Nomes 

Na Alemanha, seu país de origem, é conhecido por muitos nomes como schokokuss (beijo de chocolate), schaumkuss (beijo de espuma) e outros mais polémicos.

Descrição 

Em Portugal, a bomboca esta conformado por uma base de bolacha doce redonda por cima da qual se coloca uma quantidade de merengue, para depois ser coberta por uma fina capa de chocolate que ao arrefecer fica endurecida.

Vendem-se usualmente em pacotes de 6 unidades, e são comercializadas vários sabores e diversas marcas, principalmente as marcas próprias dos supermercados.

Doces